Isernia (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Molise
Isernia (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie